El término público puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al conjunto de los espectadores;
 al servicio público, el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten;
 al sector público, el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país;
 a un bien público, aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier nivel;
 al dominio público, conjunto de bienes y derechos de titularidad pública destinados al uso público (en derecho administrativo) o situación en que quedan las obras literarias, artísticas o científicas al expirar el plazo de protección del derecho de autor;
 al espacio público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular.

Además, puede referirse a las siguientes publicaciones:
 Público (España), periódico digital.
 Público (Portugal), diario de ámbito nacional.
 Público (México) (1997-2011), diario publicado en Guadalajara. Su cabezal cambió a Milenio Jalisco.
 El Público (revista) (1983-1992), revista española dedicada al teatro.

Enlaces externos